De Cypriotische voetbalclub Omonia Nicosia speelt sinds 1965 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Omonia Nicosia

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1965/66
|Europacup II
|1R
|
|Olympiakos Piraeus
|1-2||0-1 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1966/67
|Europacup I
|1R
|
|TSV 1860 München
|1-10||0-8 (U)|| 1-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1972/73
|Europacup I
|1R
|
|Waterford FC
|3-2||1-2 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|1/8
|
|FC Bayern München
|0-13||0-9 (U)|| 0-4 (T)
|-
|1974/75
|Europacup I
|1R
|
|Cork Celtic
|niet gespeeld|| ||
| rowspan="1"|0.0
|-
|1975/76
|Europacup I
|1R
|
|ÍA Akranes
|2-5||2-1 (T)|| 0-4 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1976/77
|Europacup I
|1R
|
|PAOK Saloniki
|1-3||0-2 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1977/78
|Europacup I
|1R
|
|Juventus FC
|0-5||0-3 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1978/79
|Europacup I
|1R
|
|Bohemians Dublin
|2-2 <small>u||2-1 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1979/80
|Europacup I
|1R
|
|Red Boys Differdange
|7-3||1-2 (U)|| 6-1 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|AFC Ajax
|4-10||0-10 (U)|| 4-0 (T)
|-
|1980/81
|Europacup II
|1R
|
|Waterschei SV Thor
|1-7||1-3 (T)|| 0-4 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1981/82
|Europacup I
|1R
|
|SL Benfica
|0-4||0-3 (U)|| 0-1 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1982/83
|Europacup I
|1R
|
|HJK Helsinki
|2-3||2-0 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1983/84
|Europacup I
|1R
|
|CSKA Sofia
|4-4 <small>u||0-3 (U)|| 4-1 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1984/85
|Europacup I
|1R
|
|Dinamo Boekarest
|3-5||1-4 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1985/86
|Europacup I
|1R
|
|Rabat Ajax
|10-0||5-0 (U)|| 5-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|RSC Anderlecht
|1-4||0-1 (U)|| 1-3 (T)
|-
|1986/87
|UEFA Cup
|1R
|
|Sportul Studentesc
|1-2||0-1 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1987/88
|Europacup I
|1R
|
|Shamrock Rovers
|1-0||1-0 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1/8
|
|Steaua Boekarest
|1-5||1-3 (U)|| 0-2 (T)
|-
|1988/89
|Europacup II
|1R
|
|Panathinaikos FC
|0-3||0-1 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1989/90
|Europacup I
|1R
|
|FC Swarovski Tirol
|2-9||0-6 (U)|| 2-3 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1990/91
|UEFA Cup
|1R
|
|Slavia Sofia
|5-4||1-2 (U)|| 4-2 nv (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|2R
|
|RSC Anderlecht
|1-4||1-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1991/92
|Europacup II
|1R
|
|Club Brugge
|0-4||0-2 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1993/94
|Champions League
|Q
|
|FC Aarau
|2-3||2-1 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1994/95
|Europacup II
|Q
|
|Tiligul Tiraspol
|4-1||1-0 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1R
|
|Arsenal FC
|1-6||1-3 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1995/96
|UEFA Cup
|Q
|
|Sliema Wanderers
|5-1||3-0 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1R
|
|SS Lazio
| ''1-7||0-5 (U)|| 1-2 (T)
|-
|1998/99
|UEFA Cup
|1Q
|
|Linfield FC
|8-6||5-1 (T)|| 3-5 (U)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|2Q
|
|Rapid Wien
|3-3 <small>u||3-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
|1999/00
|UEFA Cup
|Q
|
|Belshina Babrujsk
|8-1||5-1 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|1R
|
|Juventus FC
|2-10||2-5 (T)|| 0-5 (U)
|-
|2000/01
|UEFA Cup
|Q
|
|Neftochimik Boergas
|1-2||0-0 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2001/02
|Champions League
|2Q
|
|Rode Ster Belgrado
|2-3||1-1 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2003/04
|Champions League
|1Q
|
|Irtysh Pavlodar
|2-1||0-0 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|2Q
|
|Wisła Kraków
|4-7||2-5 (U)|| 2-2 (T)
|-
|2004/05
|UEFA Cup
|1Q
|
|Sloga Skopje
|8-1||4-0 (T)|| 4-1 (U)
| rowspan="2"|2.5
|-
|
|
|2Q
|
|CSKA Sofia
|2-4||1-1 (T)|| 1-3 nv (U)
|-
|2005/06
|UEFA Cup
|1Q
|
|Hibernians FC
|6-0||3-0 (T)|| 3-0 (U)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|2Q
|
|Dinamo Boekarest
|3-4||1-3 (U)|| 2-1 (T)
|-
|2006/07
|UEFA Cup
|1Q
|
|HNK Rijeka
|4-3||2-2 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|2Q
|
|Litex Lovetsj
|1-2||0-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
|2007/08
|UEFA Cup
|1Q
|
|Rudar Plevlja
|4-0||2-0 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="2"|2.5
|-
|
|
|2Q
|
|CSKA Sofia
|2-3||1-1 (T)|| 1-2 (U)
|-
|2008/09
|UEFA Cup
|1Q
|
|Milano Kumanovo
|4-1||2-0 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="3"|3.5
|-
|
|
|2Q
|
|AEK Athene
|3-2||1-0 (U)|| 2-2 (T)
|-
|
|
|1R
|
|Manchester City FC
|2-4||1-2 (T)|| 1-2 (U)
|-
|2009/10 || Europa League || 2Q
| || HB Tórshavn ||8-1|| 4-0 (T)|| 4-1 (U)
| rowspan="2"|2.5
|-
| || || 3Q ||  || FC Vaslui ||1-3||0-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|2010/11 || Champions League || 2Q
| || Renova Čepčište ||5-0|| 3-0 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="3"|3.0
|-
|
|
| 3Q
| 
| Red Bull Salzburg
|2-5||1-1 (T)|| 1-4 (U)
|-
|2010/11
|Europa League
|PO
|
|Metalist Charkov
|2-3||0-1 (T)|| 2-2 (U)
|-
|2011/12
|Europa League
|3Q
|
|ADO Den Haag
|3-1||3-0 (T)|| 0-1 (U)
|rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|PO
|
|Red Bull Salzburg
|2-2 (u)||2-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
| 2012/13 || Europa League 
| 3Q ||  || Rode Ster Belgrado ||0-0 (5-6 ns)|| 0-0(U)|| 0-0 nv (T) || rowspan="1"|1.0
|-
|2013/14 || Europa League
| 2Q ||  || Astra Giurgiu ||2-3|| 1-1 (U)|| 1-2 (T) || rowspan="1"|0.5
|-
| 2014/15 || Europa League 
| 2Q ||  || FK Budućnost Podgorica ||2-0|| 2-0 (U)|| 0-0 (T) || rowspan="3"|4.0
|-
| || || 3Q ||  || FK Metaloerg Skopje ||4-0|| 3-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
| || || PO ||  || Dinamo Moskou ||3-4|| 2-2 (U)|| 1-2 (T)
|-
| 2015/16 || Europa League 
| 1Q ||  || Dinamo Batoemi ||2-1|| 0-1 (U)|| 2-0 (T) || rowspan="3"|3.5
|-
| || || 2Q ||  || Jagiellonia Białystok ||1-0|| 0-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
| || || 3Q ||  || Brøndby IF ||2-2 <small>u|| 0-0 (U)|| 2-2 (T)
|-
| 2016/17 || Europa League 
| 1Q ||  || Banants Jerevan || 5-1||1-0 (U)|| 4-1 n.v. (T) || rowspan="2"|3.0
|-
| || || 2Q ||  || Beitar Jeruzalem ||3-3 <small>u|| 0-1 (U)|| 3-2 (T)
|-
| 2020/21 || Champions League || 1Q ||  || FC Ararat-Armenia ||1-0|| 1-0 nv (U)|| || rowspan=7|7.5
|-
| || || 2Q ||  || Legia Warschau ||2-0|| 2-0 nv (U)||
|-
| || || 3Q ||  || Rode Ster Belgrado || 1-1 <small>(4-2 ns) ||1-1 nv (T) ||
|-
| || || PO ||  || Olympiakos Piraeus || 0-2 || 0-2 (U)|| 0-0 (T)
|-
|2020/21 || Europa League || Groep E ||  || PSV ||1-6 ||1-2 (T) ||0-4 (U)
|-
| || || Groep E ||  || PAOK Saloniki ||3-2 ||1-1 (U) ||2-1 (T)
|-
| || || Groep E (4e) ||  || Granada CF || 1-4 ||0-2 (T) ||1-2 (U)
|-
| 2021/22 || Champions League || 2Q ||  || GNK Dinamo Zagreb ||0-3 || 0-2 (U) || 0-1 (T)|| rowspan="6"|6.0
|-
| 2021/22 || Europa League || 3Q ||  ||FC Flora Tallinn || 2-2 <small>(5-4 ns) || 1-0 (T) || 1-2 nv (U)
|-
| || || PO ||  || Royal Antwerp FC || 4-4 <small>(2-3 ns) || 4-2 (T) || 0-2 nv (U)
|-
| 2021/22 || Europa Conference League || Groep H||  || FK Qarabağ || 3-6 || 1-4 (T) || 2-2 (U)
|-
|  ||  || Groep H||  || Kairat Almaty || 0-0 || 0-0 (U) || 0-0 (T)
|-
|  ||  || Groep H (3e)||  || FC Basel || 2-4 || 1-3 (U) || 1-1 (T)
|-
| 2022/23 || Europa League || PO ||  || KAA Gent || 4-0  || 2-0 (U) || 2-0 (T) ||rowspan="4"|2.0
|-
|  ||  || Groep E||  ||Real Sociedad || 1-4 || 1-2 (U) || 0-2 (T) 
|-
|  ||  || Groep E||  || FC Sheriff Tiraspol || 0-4 || 0-3 (T) || 0-1 (U)
|-
|  ||  || Groep E (4e) ||  || Manchester United FC || 2-4 || 2-3 (T) || 0-1 (U)
|-
|}
Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 94.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Cyprus
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Omonia Nicosia
Omonia Nicosia